Xiulin () – gmina aborygeńska () powiatu Hualian, położonego na Tajwanie, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Xiulin w 2016 roku liczyła 15 796 mieszkańców – 7654 kobiety i 8142 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 4779, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,31 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Hualian